

Тимова — село в гміні Шцинава Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Тимова — село в гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства